Onderstaand is een overzicht van Social sofa's in Nederland gerangschikt per provincie.

Naar provincie

Groningen

Friesland

Drenthe

Flevoland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Overijssel

Gelderland

Noord-Brabant

Zeeland

Limburg

Straatmeubilair
Social Sofa